Jhelum kan syfta på:

 Jhelum – en flod i Pakistan
 Jhelum (stad) – en stad i Pakistan
 Jhelum (distrikt) – ett distrikt i Pakistan